Мейстарадейлдин 1973 () — 31-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 23 апреля 1973 года и закончился 9 сентября 1973 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1973
Фарерские острова
1973 год на Фарерских островах